Ágoston Antal (?–1817) plébános, nyelvész
Ágoston Antal (1829–1887) a Szent István és Szent László Társulat titkára